Koliba (Walachen: Bude, Hutte) steht für:

 Koliba (Bratislava), Ortsteil von Bratislava in den Kleinen Karpaten
 Koliba, Pendant zur Almhütte in den Karpaten und dem Balkan, siehe Fernweidewirtschaft#Die Kolibawirtschaft im Hochkarst Montenegros

 steht im weiteren Sinn für

 Villa Koliba, Museum in Zakopane, siehe Zakopane-Stil
 Naturschutzgebiet Koliba in den Kleinen Karpaten
 Filmstudios Koliba